Perry kan syfta på

Personer
 Perry (efternamn) – personer med efternamnet Perry
 Perry (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Fiktiva figurer
 Perry White – karaktär i serierna om Stålmannen
 Perry Mason – fiktiv försvarsadvokat inom deckargenrén 
 Chris Perry – karaktär i TV-serien Förhäxad
 Perry Cox – karaktär i TV-serien Scrubs

Geografi

Kanada
 Perry, Ontario – ett township i Parry Sound District

Storbritannien
 Perry, Cambridgeshire, en ort i England

USA
 Perry, Florida
 Perry, Georgia
 Perry, Iowa
 Perry, Kansas
 Perry, Michigan
 Perry, Missouri
 Perry, Oklahoma
 Perry, Ohio

Se även
 Perry County –  flera countyn i USA